Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji SAP Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl bahamsko-belgický pár Mark Knowles a Xavier Malisse, který nestartoval společně. Bahamský hráč Knowles ukončil v září 2012 profesionální kariéru.

Malissovým spoluhráčem se stal Němec Frank Moser, s nímž turnajovou trofej opět vyhrál, když ve finále z pozice čtvrtého nasazeného páru porazili australskou dvojici Lleyton Hewitt a Marinko Matosevic po rovnocenném rozdělení prvních dvou setů 6–0, 6–7(5–7), až v rozhodujícím supertiebraku [10–4].

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (1. kolo)
  Santiago González /  Scott Lipsky ''(čtvrtfinále)
  Xavier Malisse /  Frank Moser (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

SAP Open
ATP World Tour 2013